Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА) — один из крупнейших музеев Алтая. Расположен в Барнауле. Основными направлениями деятельности музея являются история литературы, музыки, театра и кино, изобразительное искусство и народное творчество Алтая. 

Здание музея в Центральном районе Барнаула является памятником архитектуры, истории и культуры конца XIX века.

О музее 
Музей основан 8 сентября 1989 года. 

Здание музея является объектом культурного наследия регионального значения. Поставлено на учёт 24.03.1989 г. под историческим названием «Окружной суд». 

Основатель: Вараксина Тамара Ивановна (1939—2012). 

Организационно-правовая форма: краевое государственное бюджетное учреждение. 

Площади организации: экспозиционно-выставочная 967,5 м2 (с учетом филиалов); фондохранилищ 138,6 м2, парковая 0,6 га. 

Количество сотрудников: 52. 

Среднее количество посетителей в год: 39.000 чел. 

В структуре организации имеются: архив.

Наиболее ценные (уникальные) коллекции: 

 Личный фонд писателя, кинорежиссёра и актера В. М. Шукшина; 
 Фонд художника, общественного деятеля Н. К. Рериха и членов его семьи; 
 Личный фонд писателя Г. Д. Гребенщикова; 
 Предметы из археологических экспедиций С. И. Руденко на Алтае; 
 Коллекция икон; 
 Коллекция рукописной и старопечатной книги; 
 Коллекция музыкальных инструментов.

История 
Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая основан 8 сентября 1989 г. в Барнауле на базе литературно-художественных коллекций Алтайского краевого краеведческого музея. Возникновению музея способствовали ученые и деятели культуры Алтая, России, русского Зарубежья, в том числе: музей Н. К. Рериха в Нью-Йорке (США); художники Л. Р. Цесюлевич и И. Р. Рудзите (Барнаул); сестры Л. С. и М. С. Митусовы (Санкт-Петербург); кинорежиссёры, общественные деятели Р. А. и Ю. В. Григорьевы; литературовед А. А. Макаров (Москва); ведущие ученые университетов края. Цель нового музея была сформулирована тогда же — показать место и значение Алтая в мировом культурно-историческом развитии и формировании российской духовности.

С момента рождения до 1992 г. музей располагался на площадях Алтайского государственного краеведческого музея и вел активную деятельность: работала постоянная экспозиция на базе мемориального фонда писателя, актера и кинорежиссёра В. М. Шукшина и фонда семьи художника и мыслителя Н. К. Рериха; проводились научно-практические конференции, в том числе международные; реализовывались выставочные и историко-культурные проекты.

В октябре 1991 г. распоряжением администрации Алтайского края музею было передано в пользование здание особняка золотопромышленника Е. П. Олоровского (1-я пол. XIX в.) — дворянская усадьба городского типа, по адресу ул. Л. Толстого, 2.

29 мая 1992 г. музей впервые открыл свои двери в новом здании и принял посетителей.

Возможность ведения музейной работы в полном объёме активизировала в том числе комплектование фондовых коллекций и собраний — в 1990-е годы музейные хранилища пополняются крупными фондами, среди которых: личные фонды знаменитого сибирского писателя Г. Д. Гребенщикова, российско-немецкого поэта и педагога Э. Э. Каценштейна, литературоведа и литературного критика Н. Н. Яновского, писателя-фронтовика А. П. Соболева, актеров и театральных деятелей В. В. Познанского и Д. Г. Паротикова, композиторов А. В. Анохина и К. К. Княгинина, музыкантов-исполнителей Е. М. Каца и В. М. Бубновича, киноактрисы Е. Ф. Савиновой, художников Б. М. Астахова и А. Г. Вагина, радиожурналиста В. С. Серебряного и многих других деятелей культуры. Значительны тематические собрания по истории алтайских театров, музыкальной культуре, литературному и художественному творчеству Алтая, коллекции театрального костюма, художественной открытки, деревянной и литой иконы, рукописной и старопечатной книги, книжной графики, этнографических материалов.

Многие музейные предметы уникальны. Среди наиболее ценных материалов музейного фонда можно выделить: документы и личные вещи членов семьи Н. К. Рериха, материалы о творчестве В. М. Шукшина, рукописи и эпистолярное наследие Г. Д. Гребенщикова, автографы Ф. И. Шаляпина и Г. Н. Потанина, театральные афиши начала XX века на шелке, редкие музыкальные инструменты.

На 1 октября 2009 года общий объём музейных собраний составил 62 105 единиц хранения основного и научно-вспомогательного фонда и продолжает активно расти.

ГМИЛИКА сегодня — комплексный многофункциональный культурно-исторический и досуговый центр, занимающий заметное место в культурном пространстве города и края, предельно открытый к живым культурным процессам России, мировым тенденциям, играющий важную роль в обеспечении преемственности поколений и культурных традиций.

Его задача — показать место и значение Алтая в мировом культурно-историческом развитии и формировании российской духовности: литературе, музыке, киноискусстве, театре, архитектуре, живописи, народном творчестве.

Фонды и отделы 
Экспозиционный комплекс музея состоит из 12 тематических залов, отражающих историко-культурные процессы на территории Алтая от скифских времен до сегодняшнего дня. Музей осуществляет большую просветительскую деятельность, направленную на расширение культурного пространства в Алтайском крае, являясь одним из организаторов популяризации достижений в области культуры и искусства Алтая. Музей имеет три филиала: Мемориальный музей киноактрисы Е. Ф. Савиновой (с. Ельцовка Ельцовского района), Мемориальный музей поэта Р. И. Рождественского (с. Косиха Косихинского района), Мемориальный музей артиста В. С. Золотухина (с. Быстрый Исток).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт музея

Музеи Барнаула
Музеи по алфавиту
Музеи, основанные в 1989 году
Литературные музеи России
Художественные музеи России
Появились в 1989 году в России
1989 год в Алтайском крае